Esporte Clube Rio Preto foi uma agremiação esportiva de São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro.

História 

O clube disputou o Campeonato Petropolitano de Futebol de 1955 e 1956.

Estatísticas

Participações 

Esporte de São José do Vale do Rio Preto
Clubes de futebol do Rio de Janeiro (estado)